Казанский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Казанский сельсовет (Амурская область) — сельское поселение, Серышевский район Амурской области.
 Казанский сельсовет (Альшеевский район) — сельское поселение, Альшеевский район Башкортостана.
 Казанский сельсовет (Оренбургская область) — сельское поселение, Шарлыкский район Оренбургской области.